Гео́ргий Серге́евич Кара́-Мурза́ () — советский -синолог, профессор. Автор работ по истории Китая. Участник Великой Отечественной войны, погиб на фронте. Член ВКП(б) с 1939 года.

Биография 
 Родился  года в Москве.
 В 1927 году окончил Московский институт востоковедения.
 После окончания института и до 1930 года — научный сотрудник НИИ по Китаю при Коммунистическом университете трудящихся китайцев.
 С 1932 года — преподаватель (в 1935—1938 — профессор) Московского института востоковедения. С 1935 года старший научный сотрудник Института мирового хозяйства и мировой политики.
 5 декабря 1935 года присвоена учёная степень кандидата исторических наук без защиты диссертации.
 В 1939—1941 годах — профессор МГУ им. М. В. Ломоносова и старший научный сотрудник Института истории АН СССР.
 В начале Великой Отечественной войны добровольно вступил в ряды Красной Армии. Погиб в 1945 году во время освобождения Северо-Восточного Китая. Самолёт, на котором он летел, был сбит японцами над Маньчжурией. Похоронен в Чите.

Семья 
 Отец — российский адвокат Сергей Кара-Мурза.
 Сын — российский учёный Сергей Кара-Мурза.

Труды 
 Тайпины: великая крестьянская война и тайпинское государство в Китае (1850—1864). — 1941; 2-е изд. 1950; 3 изд.: 1957.
 К вопросу о классовой сущности суньятсенизма // Проблемы Китая. — 1931, № 6—7.
 Главы по истории Китая в учебнике для вузов «Новая история колониальных и зависимых стран» (т. 1, 1940).
 Новый порядок в Манджурии, Часть 1. Чита 1944.
 Новый порядок в Манджурии, Часть 2. Чита 1944.

Примечания

Литература 
 Г. С. Кара-Мурза (Некролог) // Вопросы истории. — 1945. — № 1.
 Жеребцов Г. А. Кара-Мурза Г. С. / Энциклопедия Забайкалья
 Никифоров В. Н. Г. С. Кара-Мурза // Советская историческая энциклопедия. — , 1965. — Т. 7.
 Поляков В. Памяти погибших // Забайкальский рабочий. — 25 августа, 1967.
 

Синологи СССР
Политработники Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)
Члены КПСС
Похороненные в Чите
Преподаватели исторического факультета МГУ
Авторы учебников истории